Оли́вия Дейо́нг (; ) — австралийская актриса, наиболее известная ролью Тары Свифт/Шанин Куиг в телесериале «», Бекки в фильме «Визит» и Присциллы Пресли в фильме «Элвис».

Ранняя жизнь 
Родилась в 1998 году в Мельбурне, в штате Виктория, в семье бизнесменов Робин и Роба Деджонгов. В возрасте пяти лет вместе с родителями перебралась в Перт, в Западную Австралию. Выросла в пригороде Перта . Обучалась в , в Перте.

Карьера 
В 2014 году Деджонг дебютировала в кино в фильме «», в котором снялась вместе с Джорджи Хенли, Карой Хэйуорд и Кэлом Пенном. Режиссёром фильма выступила . Фильм вышел в прокат в октябре 2014 года. Мировая премьера состоялась 10 апреля 2015 года.

В 2015 году Деджонг снялась в телесериале ABC Австралии «», в котором сыграла главную роль Тары Свифт/Шанин Куиг. Также снялась в роли Бекки в фильме ужасов «Визит» вместе с . Режиссёром выступил М. Найт Шьямалан. Премьера состоялась 31 августа 2015 года и 11 сентября того же года в США на кинокомпании Universal Pictures. В 2017 году сыграла роль Элис Бёрбедж в сериале TNT «Уилл».

Сыграла Присциллу Пресли в  биографическом фильме База Лурмана об Элвисе Пресли 2022 года «Элвис».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Австралии
Киноактрисы Австралии